Wij eller vij kan syfta på:

 Vij (bok) - en berättelse av Nikolaj Gogol
 Vij (film) – en rysk skräckfilm-stumfilm från 1909
 Vij eller Prästseminariets likvaka – en sovjetisk skräckfilm från 1967
 Vij (musikgrupp) – en musikgrupp från Ukraina

Äldre stavning för orterna
 Vi, Sundsvalls kommun – tätort på Alnön i Sundsvalls kommun
 Vi, Hofors kommun – by i Hofors kommun
 Vi, Hamrånge – by i Gävle kommun

Personer
 Tomas Andersson Wij (1972–), en svensk sångare och låtskrivare

Se även
 Wii – Nintendos femte stationära spelkonsol